

События 
 В 1360 году основан Владычний женский монастырь святителем Алексием по повелению Богородицы в городе Серпухове Московской области
 Мир в Бретиньи между Англией и Францией. Англичане получают Кале и весь юго-запад Франции.
 Ушкуйники разоряют булгарский город Жукотин.
 Под власть Сиама перешла вся южная оконечность Малайского полуострова.
 1360 — Хан Золотой Орды Науруз.
 1360—1364 — Вхождение Дмитровского княжества в состав Московского княжества. Происходит борьба за Великое княжение между Москвой и Суздалем.
 Первое упоминание Судиславля

Вступили на престол 
 1360-1390 Царствование Че Бонг Нга в Тьяпе

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1360 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1360 году

1360 год в истории Столетней войны

Золотая Орда в 1360 году

См. также